Oppkuven kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Oppkuven, Antarktis,

Norge 

 Oppkuven, Buskerud, kulle, Buskerud fylke, Ringerike, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar